Olivier Blino, né le  à Sablé-sur-Sarthe, est un footballeur français devenu entraîneur.

Biographie 
Natif de la Sarthe, Olivier Blino est formé au Stade lavallois. En 1982 il signe un contrat stagiaire.

Michel Le Milinaire le lance en première division à 18 ans. Défenseur, il remporte la Coupe Gambardella en 1984 et la Coupe de la Ligue la même année.

Il poursuit en troisième et seconde divisions à Louhans-Cuiseaux, Perpignan, Dunkerque, Martigues, Lorient et Grenoble.

Après sa carrière de joueur, il est entraîneur du Sablé Football Club de 1999 à 2002, puis de l'US Saint-Berthevin de 2007 à 2008.

Palmarès 
 Coupe Gambardella 1984
 Coupe de la Ligue de football 1984

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1964
Naissance à Sablé-sur-Sarthe
Footballeur français
Joueur du Stade lavallois
Joueur du Louhans-Cuiseaux FC
Joueur du Canet Roussillon FC
Joueur de l'USL Dunkerque
Joueur du FC Martigues
Joueur du FC Lorient
Joueur du Grenoble Foot 38
Entraîneur français de football